Евгений Иванович Первенцев (род. 1926) — советский деятель органов госбезопасности, генерал-майор. Член ВКП(б) с 1950 года; делегат XXV съезда КПСС. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от Горно-Бадахшанской автономной области. Депутат Верховного Совета Якутской АССР.

Биография 
 В 1943 году — воспитатель детского дома.
 В 1943—1945 годах — в РККА.С ноября 1943 г. Курсант отдельной снайперской роты 123-го учебного стрелкового полка 3-й отдельной учебной бригады (г.Ялуторовск Тюменской обл.). В апреле 1944 г. был направлен в действующую армию, однако эшелон был разбомблен немецкой авиацией, часть была отведена на переформирование. С мая 1944 г. – курсант 1-го Омского Краснознаменного пехотного училища им. М.В.Фрунзе.
 В 1945—1947 годах — воспитатель детского дома, преподаватель школы, организатор ЦК ВЛКСМ ремесленного училища.
 В 1947—1950 годах — 2-й секретарь районного комитета ЛКСМ Украины, заведующий Лекторской группой Измаильского областного комитета ЛКСМ Украины.
 С 1950 года — в МГБ СССР.
 В 1964—1970 годах — председатель КГБ при СМ Якутской АССР.
 С 1970 по 9.1975 года — в КГБ при СМ СССР.
 С 9.1975 по 1.1985 — председатель КГБ при СМ Таджикской ССР, генерал-майор.

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 
 85 лет исполняется Евгению Первенцеву 
 XXV съезд КПСС. Стенографический отчёт. Ч. 2
  

Снайперы Великой Отечественной войны
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Горно-Бадахшанской АО
Депутаты Верховного Совета Якутской АССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Председатели КГБ Таджикской ССР
Председатели КГБ Якутской АССР
Делегаты XXVI съезда КПСС